Piedra generalmente se refiere al material de origen natural caracterizado por una elevada consistencia. Además, puede hacer referencia a:

 La piedra de toque, piedra usada en joyería para conocer el valor de una alhaja.
 La piedra de afilar, instrumento empleado en la mejora y mantenimiento de los filos de los cuchillos y otros utensilios con filo.
 La piedra filosofal, sustancia buscada por los alquimistas por atribuírsele propiedades extraordinarias.
 La piedra miliar, columna que se colocaba en el borde de las calzadas romanas.
 La piedra preciosa, mineral, roca o material petrificado que se puede usar en joyería.
Piedra de rayo, piedras interpretados por diversas culturas como de origen celeste o divino y con propiedades curativas y supersticiosas
 La piedra, bola de masa de maíz con relleno, frita en aceite o manteca.
Piedra de Lectura, objeto semiesférico de cristal que se usaba en la antigüedad para ampliar textos
El cartón piedra es una técnica similar al papel maché usando papel o cartón y yeso o escayola
Piedra seca o piedra en seco, técnica constructiva en la que no se usa mortero o argamasa
Azúcar piedra, producto de confitería formado por cristales de azúcar relativamente grande
Piedra balanceante, piedra oscilante, piedra temblante o piedra de abalar, roca en equilibrio que se mueve u oscila
Piedra del escándalo, expresión frecuente en español

Geografía
El río Piedra, río de la cuenca hidrográfica del Ebro. Nace en la localidad zaragozana de Cimballa, afluente del río Jalón y éste del Ebro.
Río Piedra (Matanzas), asentamiento rural concentrado de la provincia de Matanzas
Piedra (La Coruña), parroquia civil española del municipio de Cariño, provincia de La Coruña, Galicia.
Piedra Sola, localidad uruguaya ubicada en el límite entre los departamentos de Paysandú y Tacuarembó
Piedra Blanca, segundo municipio de los tres que comprenden la provincia de Monseñor Nouel en la República Dominicana

Mitos y leyendas
Piedra de la paciencia, piedra mágica que recibe las quejas de los hombres
Piedra del Arca, objeto ficticio del universo de la Tierra Media creado por J. R. R. Tolkien
Piedra de Jacob piedra que sirvió de almohada al patriarca hebreo Jacob